Lafont est un nom de famille du Centre et du Midi de la France, composé de Font avec l'article, source, fontaine caractéristique de la propriété d'origine.

Patronyme 

 Adolphe Lafont, industriel français et marque textile ;
 Aimé Lafont, écrivain français du  ;
 Alban Lafont (1999-), footballeur franco-burkinabé ;
 Bernadette Lafont (1938-2013), actrice française, mère d'Élisabeth et Pauline Lafont ;
 Bernard Lafont (* ~1945), médecin général des armées et directeur central du service de santé des armées
 Bruno Lafont, chef d'entreprise français
 Charles Philippe Lafont (1781-1839), violoniste et compositeur français
 Élie Lafont (1740-1810), général de brigade français
 Élisabeth Lafont (née en 1960), actrice française, fille de Bernadette Lafont
 Emmanuel Lafont (né en 1945), évêque catholique français
 
 Eugène Lafont (1837-1908), jésuite belge, missionnaire en Inde, homme de sciences
 Ghislain Lafont (1928-2021), théologien français
 Henri Lafont (1902-1944), chef de la gestapo française
 Henry Lafont (1920-2011), officier aviateur français
 
 Jean-Loup Lafont (1940-2015), animateur de radio et de télévision français
 Jean-Philippe Lafont (né en 1951), chanteur lyrique français
  (1874-1961), général de corps d'armée français, chef du scoutisme français
 Louis Charles Georges Jules Lafont (1825-1908), officier de marine français
 Lucien Lafont de Sentenac (1893-1986), officier des Haras nationaux
 Marcel Bouilloux-Lafont (1871-1944) banquier et homme d'affaires français
 Marcelle Lafont (1905-1982) chimiste, résistante et femme politique
 Marie-Zélia Lafont (née en 1987), kayakiste française
 Maryse Lafont (1918-2001), poétesse française
 Maurice Bouilloux-Lafont (1875-1937), homme politique français
 Maurice Lafont (1927-2005), footballeur français
 Pauline Lafont (actrice) (1963-1988), actrice française, fille de Bernadette Lafont
 Pauline Lafont (philanthrope) (1879-1955), philanthrope lyonnaise
 Pierre Lafont, acteur français
 Pierre-Chéri Lafont (1797-1873), acteur de théâtre
 Renée Lafont (1877-1936), femme de lettres et journaliste française
 
 Samuel Lafont, militant politique français
 Suzanne Lafont (née en 1949), photographe française

Architecture 
 Villa Lafont, maison située à Villeurbanne dans le département du Rhône, en France.

Voir aussi

Lien externe

Références 

Patronyme occitan